Slalom kobiet na 42. Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Alpejskim został rozegrany 16 lutego 2013 roku na trasie Streicher. Tytułu mistrzyni świata z Ga-Pa broniła Austriaczka Marlies Schild.

Wyniki

Bibliografia 
 

Slalom kobiet